Plaue bezeichnet:

 Plaue, eine Stadt im Ilm-Kreis in Thüringen
 Plaue (Brandenburg an der Havel), Ortsteil der Stadt Brandenburg an der Havel
 Plaue (Flöha), Ortsteil der Stadt Flöha in Sachsen
 Ein in der DDR gebautes Motorboot

Plaue ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Plaue (* 1950), deutscher Politiker
 Dominik Plaue (* 1995), deutscher Handballspieler

Siehe auch:
 Blaue